Валерий Николаевич Иванов:
 Иванов, Валерий Николаевич (род. 1939) — советский футболист.
 Иванов, Валерий Николаевич (род. 1946) — советский и российский тренер по вольной борьбе.
 Иванов, Валерий Николаевич (род. 1947) — советский и российский хоккейный тренер.
 Иванов, Валерий Николаевич (род. 1954) — российский организатор производства, чиновник, ген. директор фабрики «Акконд».
 Иванов, Валерий Николаевич (род. 1955) — белорусский чиновник.